Илларион Авксентьевич Толконюк (1913 — 1995) — советский военный деятель, писатель, генерал-лейтенант. Начальник штаба СевВО (1957—1960) и ЮГВ (1960—1964). Первый заместитель командующего СибВО (1964 по 1969 и с 1980 по 1982).

Биография 
Родился 5 декабря 1913 года в селе Ярославское Есильского района Северо-Казахстанской области. Получил среднее и средне-специальное образование, окончил педагогический техникум. Первая трудовая специальность — сельский учитель. 

В 1933 году по массовому призыву в состав Красной армии стал курсантом Киевского артиллерийского училища, которое окончил в 1936 году. До 1941 года служил в различных подразделениях Северо-Кавказского военного округа. 

1938— 1941 годы — учеба на заочном факультете Военной академии им. Фрунзе. Участие в военных действиях в Великой Отечественной войне началось с июля 1941 года в составе 19-ой армии, которая участвовала в боях под Москвой. Выходил из окружения, был ранен. После лечения в госпитале был назначен начальником штаба 120-ой бригады, которая в мае 1942 года прибыла на фронт в состав 33-й армии — армии московского народного ополчения. С июня 1942 года — заместитель начальника оперативного отдела штаба 33-й армии. 

22 февраля 1943 года присвоено звание полковник.

8 мая 1944 года во время инспектирования частей 33-й армии конь Толоконюка наступил на противотанковую мину, в результате Илларион Авксентьевич был вторично тяжело ранен. До августа 1944 года — лечение в госпитале. 

В сентябре 1944 года назначен начальником оперативного отдела 8-й Гвардейской армии (знаменитая 62-я Сталинградская армия). 

1947 - 1949 годы — учеба в Высшей академии Генерального штаба которую окончил с отличием и золотой медалью. После завершения обучения в Академии был назначен начальником штаба корпуса Прикарпатского военного округа. В сентябре 1952 года назначен начальником оперативного отдела штаба 38-й армии Прикарпатского военного округа, затем начальником штаба этой армии. 

В 1953 году присвоено звание генерал-майора. 

В январе 1957 года назначен начальником штаба Северного военного округа, где прослужил до мая 1960 года, избирался депутатом Верховного Совета Карельской АССР.

Генерал-лейтенант. В мае 1960 года назначен начальником штаба Южной группы войск (Венгрия). В январе 1962 года назначен на должность первого заместителя командующего Сибирским военным округом. 

В 1970-м году назначен заместителем начальника штаба Гражданской обороны СССР — начальником штаба Гражданской обороны Московской зоны. 

С сентября 1971 года в отставке. 

В последующие годы активно занимался общественной работой и литературным творчеством.

Умер в 1995 году.

Библиография 
 Толокнюк И. А. Берлинский эпилог. Воспоминания бывшего начальника оперотдела штаба 8-й гв.армии / Новосибирск : Зап.-Сиб. книжн. изд., 1970 г.— 108 с. 
 Толокнюк И. А. Дальняя дорога / Москва : Молодая гвардия, 1981 г.— 96 с. 
 Толокнюк И. А. На пройденный оглядываясь путь / Москва : Воениздат, 1975 г.—102 с. 
 Толокнюк И. А. Раны заживают медленно. Записки штабного офицера / 2017 г.— 544 с. — ISBN 978-5-227-07501-7

Примечания

Литература 
 «Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской» / [Сост.: Феськов В. И.] Изд.:НТЛ : Томск. 2013 г.— 1585 с. — ISBN 978-5-89503-530-6
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть вторая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 586 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.492—494.

Ссылки 
  Биография генерал-лейтенанта И. А. Толокнюка. Произведения участников Великой Отечественной войны.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Мемуаристы СССР